BUS, Bus ali bus je lahko:
okrajšava za avtobus
krajšava besedne zveze bralno-učna strategija
BUS, nekdanje poimenovanje ljubljanskega medkrajevnega prometa
vodilo (), sistem za prenašanje podatkov med komponentami računalnika